М'єльбю (комуна) (Mjölby) — адміністративна комуна в Швеції.
 М'єльбю (Mjölby) — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.
 М'єлльбю (Mjällby) — містечко в Швеції, у лені Блекінге.
 М’єлльбю АІФ (Mjällby AIF) — футбольний клуб із однойменного містечка в Швеції, лен Блекінге.